Helmut Rahner – calciatore tedesco
Hugo Rahner – gesuita e teologo tedesco
Karl Rahner – gesuita e teologo tedesco
Raymond M. Rahner – personaggio televisivo statunitense
Wilhelmina Beatrice "Bess" Rahner – assistente e moglie di Harry Houdini